Franklin County kan syfta på flera olika administrativa områden, countyn, i USA

 Franklin County, Alabama 
 Franklin County, Arkansas 
 Franklin County, Florida 
 Franklin County, Georgia 
 Franklin County, Idaho
 Franklin County, Illinois 
 Franklin County, Indiana 
 Franklin County, Iowa 
 Franklin County, Kansas 
 Franklin County, Kentucky 
 Franklin County, Maine 
 Franklin County, Massachusetts 
 Franklin County, Mississippi 
 Franklin County, Missouri 
 Franklin County, Nebraska 
 Franklin County, New York 
 Franklin County, North Carolina 
 Franklin County, Ohio 
 Franklin County, Pennsylvania 
 Franklin County, Tennessee 
 Franklin County, Texas 
 Franklin County, Vermont 
 Franklin County, Virginia 
 Franklin County, Washington